Primeira Guerra Civil de Castela — entre Pedro I e Henrique II (1366–1369)

Guerra de Sucessão de Castela — entre os partidários de Joana, a Beltraneja e de Isabel, a Católica (1475–1479)

Ver também
Entre 1465 a 1468 ocorreu outra guerra civil em Castela. Ver artigos Henrique IV de Castela, Infante Afonso de Castela e Liga Nobiliária.

Desambiguações de guerras e batalhas